Provinser (indonesisk: provinsi eller propinsi) er det højeste niveau i den politiske inddeling af Indonesien.

Referencer

Eksterne henvisninger